Platanitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Platanitos, Tepic, 
 Platanitos, Santa María del Oro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar